Gustav von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Arnim (General, 1796) (1796–1877), preußischer General der Infanterie
 Gustav von Arnim (Politiker) (1820–1904), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Gustav von Arnim (General) (1829–1909), deutscher General der Infanterie
 Gustav von Arnim (Generalleutnant) (1856–1932), preußischer Generalleutnant